Horbenbach ist ein Gewässername:

 Horbenbach oder Krummhärdtlesbach, linker Zufluss des hier noch Gunzenbach oder Beutelsbach genannten Schweizerbachs (zur Rems in Weinstadt) vor Baach, Stadt Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Horbenbach (Tüllbach), ein Oberlauf des Tüllbachs (rechter Oberlauf der Eulach) bei Elgg, Bezirk Winterthur, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Horgenbach